Доктрина Стимсона () — обозначение позиции США по поводу японской агрессии в Китае в начале 1930-х годов.

Японская агрессия в Китае началась с подрыва японского поезда под Мукденом, организованного японскими провокаторами (см. Маньчжурский инцидент). Китайское правительство рассчитывало на помощь Лиги Наций и США. Однако первое заявление Китая в Лиге Наций не было поддержано членами Лиги, а Соединённые Штаты, не входившие в Лигу Наций, заявили, что агрессивные действия Квантунской армии не противоречат пакту Бриана-Келлога.

Хотя в США понимали, что ответственность за вторжение полностью лежит на руководстве Японии, официальная позиция США еще осенью 1931 г. состояла в избегании осложнения отношений с правительством Рэйдзиро Вакацуки, которое рассматривалось как умеренное.  Но когда в ноябре 1931 г. японская армия стала продвигаться в глубь Китая, в Вашингтоне возобладали голоса о смене политической стратегии.

Поскольку экономические санкции применительно к Японии не могли принести результата, госсекретарь Генри Стимсон решил, что наилучшим в данной ситуации станет отказ от признания японских завоеваний в Китае. 7 января 1932 г. Стимсон направил в Китай и Японию идентичные ноты, в которых говорилось, что США не будут признавать никакие договоры или территориальные приобретения, навязанные Китаю японским правительством.

Этот внешнеполитический курс вошёл в историю под названием «доктрина Стимсона» или «доктрина непризнания». Это был один из первых признаков признания американцами военной угрозы, исходящей от Японии.

Литература 
 Clauss, Errol MacGregor. "The Roosevelt Administration and Manchukuo, 1933–1941," Historian (Aug. 1970) Volume 32, Issue 4, pages 595–611 online
 Current, Richard N. "The Stimson Doctrine and the Hoover Doctrine," American Historical Review Vol. 59, No. 3 (Apr., 1954), pp. 513–542 in JSTOR
Findling, J. E. (1980). Dictionary of American Diplomatic History, Westport: Greenwood Press, pp. 457–458.
Meiertöns, Heiko (2010): The Doctrines of US Security Policy - An Evaluation under International Law, Cambridge University Press, .
 Wright, Quincy. "The Legal Foundation of the Stimson Doctrine," Pacific Affairs Vol. 8, No. 4 (Dec., 1935), pp. 439–446 in JSTOR

Ссылки 
 http://istoria-usa.at.ua/index/0-41
 http://www.grinchevskiy.ru/1900-1945/doktrina-stimsona.php

Американо-японские отношения
1933 год в США
Стимсона